ARMCX6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 300 амінокислот, а молекулярна маса — 33 019.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки